Auerbach kan syfta på:

 Auerbach (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 VfB Auerbach – fotbolls- och tennisklubb från Auerbach/Vogtland.

Geografi

Tyskland 

 Auerbach (Günz) – en biflod till Günz i Bayern, 
 Auerbach (Westernach) – en biflod till Westernach i Bayern, 
 Auerbach/Vogtl. – Auerbach in Vogtland, stad i Vogtlandkreis, Sachsen, Tyskland
 Auerbach in der Oberpfalz – stad i Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Auerbach, Deggendorf – kommun i Landkreis Deggendorf, Bayern, Niederbayern, 
 Auerbach,  Erzgebirgskreis, kommun, Sachsen, Erzgebirgskreis,

Österrike 

 Auerbach (kommun), Oberösterreich, Politischer Bezirk Braunau am Inn,